Andrew Bosworth, informaticien américain ;
Anne Bosworth Focke (1868-1907), mathématicienne américaine ;
 Hobart Bosworth (1867-1943), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Kate Bosworth (1983-), actrice américaine ;
Louis Bosworth Hurt, peintre britannique ;
 Stephen Bosworth (1939-2016), universitaire et diplomate américain.

 Un village nommé Market Bosworth dans le Leicestershire en Angleterre ;
 Bosworth, une circonscription située dans le Leicestershire en Angleterre ;
 La Bataille de Bosworth, une des batailles de la Guerre des Deux-Roses;
 Bosworth, une ville du comté de Carroll, dans le Missouri, aux États-Unis.